Барон Альфред (Александр) Августович фон Юнк (1826—1870) — российский , , , , основатель и - русскоязычной газеты «Киевский телеграф».

Биография

Об его детстве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны; известно лишь, что родился Альфред Юнк в 1826 году и происходил из баронского рода. В 1840-х поступает на военную службу в Русскую императорскую армию, где вскоре получает чин поручика, но довольно скоро подаёт в отставку.

В воспоминаниях современников Юнка (Н. С. Лескова и Г. К. Градовского) говорится, что он был очень интересный человек: отставной офицер, высокого роста, носил оригинальные длинные бакенбарды и усы, был «не очень грамотен, но достаточно одарён» и, конечно, имел «неоспоримую тягу к литературе». 

Альфред Августович фон Юнк основал первую в Киеве русскую газету «Киевский телеграф», которая также стала первым частным изданием в городе. Чтобы осуществить этот замысел, поручик Юнк отправился в Крым на театр военных действий Восточной войны, где «командовал волами» — доставляя под огнём так необходимую воду солдатам защищавшим Севастополь. За это время ему удалось скопить необходимую для осуществления его идеи денежную сумму. За 1859 год к «Киевскому телеграфу» был приложен «Литературный сборник», а в середине 1860 года редакция стала выпускать два раза в месяц «Литературные прибавления», которые прекратились на третьем номере.

Кроме того, Альфред Августович фон Юнк издавал с 1859 года выходившие непериодически «Памятники и виды Киевской, Подольской и Волынской губерний». 

Одновременно с этим Альфред фон Юнк активно публиковался в «Киевских губернских ведомостях», «Северной пчеле» и других периодических печатных изданиях. 

Альфред Августович фон Юнк умер после тяжёлой продолжительной болезни 13 (25) августа 1870 года в городе Киеве.

Библиография
 

 «Тётушка-невестка», комедия-водевиль (Киев, 1850 год).
 «Стихотворения и куплеты из ненапечатанных водевилей» (Киев, 1851).
 «Проказы киевлянина в Василькове», комедия в 1-м действии (Киев, 1855).
 «Басни Ивана Андреевича Крылова», драма-водевиль в 1-м действии (Киев, 1855).
 «Полное практическое руководство приготовления киевских сиропных вареньев, повидлы, пастилы и сухих плодовых конфектов» (Киев, 1858).
 «Практическое руководство к приготовлению польских баб, пляцков и мазурков» (Киев, 1860).
 «Воды в Васильковском уезде, Киевской губернии» («Киевские губернские ведомости», 1855 год, № 7).
 «Украинские чумацкие песни с заметкой» («Киевские губернские ведомости», 1856 год, № 40).

Примечания

Литература 
 
 Геннади Г. Н. «Краткие сведения о русских писателях и ученых, умерших в 1870 году» («Русский архив», 1872 год, № 11—12, стр. 2020).

Участники Крымской войны
Русские писатели по алфавиту
Поручики
Переводчики с украинского языка
Переводчики на русский язык